Hegèloc d'Atenes (s. IV aC), comandant atenenc 
 Hegèloc de Macedònia (s. IV aC), oficial d'Alexandre el Gran
 Hegèloc (militar), comandant de les tropes de Ptolemeu VIII Evergetes II.
 Hegèloc (actor), actor tràgic atenenc